Japan Airlines
Jal (cartunista)

Localidades

Jal (Novo México)

Desambiguação